Palatijn, een van de zeven heuvels van Rome
Palts (verblijfplaats), een koninklijke verblijfplaats